32-я бригада:

 32-я лыжная бригада
 32-я бригада морской пехоты (Греция)
 32-я танковая бригада
 32-я стрелковая бригада